O Exército da Costa Oceânica () foi um exército da França erguido durante a Guerra da Terceira Coalizão com o intuito de invadir o Reino Unido.

Foi criado em 1795 pelo Diretório para lutar contra os chouans e os vendées, agregando os exércitos do Oeste, de Brest e de Cherbourg, e ficando sob o comando do general Lazare Hoche. Em 1797, torna-se o "Exército de Inglaterra" (Armée d'Angleterre). Este exército foi reunido em três grandes campos — Bruges (Gand), Saint-Omer (Boulogne, Outreau, Wimille, Wimereux, Ambleteuse), Montreuil (Étaples) — para treinar e receber formação durante dois ano. Entre 1803 e 1805, com cerca de 200 000 soldados, esta tropa passou a ser chamada de Armée des côtes de l'Océan (ou "Exército da Costa Oceânica").

O plano inicial francês de invadir a Inglaterra foi atrasado em 1798 quando Napoleão Bonaparte levou suas tropas para o Egito e depois veio a guerra contra a Áustria na Itália. Em 1802, a invasão foi praticamente cancelada após a assinatura do Tratado de Amiens. No ano seguinte, com a eclosão da Guerra da Terceira Coalizão, a França novamente contemplou invadir a ilha da Grã-Bretanha. Os franceses começaram a construir uma armada, conhecida como Flottille de Boulogne, para levar o exército pelo Canal da Mancha e então para a Inglaterra. Os navios foram construídos com auxílio do almirante batavo Carel Hendrik Ver Huell. A maioria das embarcações, contudo, se mostraram inapropriadas e durante os testes muitos homens morreram afogados. No outro lado do canal, os britânicos não ficaram parados, mobilizando homens e fortificando a costa. Mas sua principal proteção era sua poderosa marinha de guerra.

Para custear esse exército, Napoleão autorizou a venda dos territórios franceses remanescentes na América do Norte, a chamada "Compra da Luisiana", para os Estados Unidos, por um valor de 50 milhões de francos. Ironicamente, para financiar esta compra, o governo americano solicitou vários emprésticos de bancos britânicos, como o Baring Brothers.

No final, os planos de Napoleão para invadir a Inglaterra caíram por terra com a derrota francesa na Batalha de Trafalgar, em outubro de 1805. A marinha napoleônica já não tinha mais como proteger a frota de desembarque e futuros planejamentos foram cancelados. Contudo, os mais de 200 mil homens bem treinados e estacionados na Bolonha para a invasão se tornariam a espinha dorçal do Grande Armée, que Napoleão usaria para conquistar boa parte da Europa.

Ligações externas
 Guerres des Vendéens et des Chouans contre la République Française, p.103, de Jean-Julien Savary (1827)

Guerras Napoleónicas
Relações militares entre França e Reino Unido